

Persone
 Salvo, pseudonimo di Salvatore Mangione (1947-2015) – artista italiano
Airial Salvo (1987) – pallavolista statunitense
Giovanni Salvo (1978-2009) – militare italiano
Giuseppa Salvo (1865-1936) – mafiosa italiana
Giuseppe Salvo (1949) – mafioso italiano
Ignazio (1931-1992) e Antonino Salvo (1929-1986) – imprenditori italiani, legati a Cosa Nostra
Pietro Salvo (1891-1945) – politico italiano

Altro 
 Salvo – località statunitense della Carolina del Nord
 Salvo – film del 2013 diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza
 Salvo – nome proprio di persona maschile italiano
 Salvo – cognome italiano
 Salvo buon fine – in diritto bancario, tipo di clausola

Pagine correlate 
 Salva
 Salve
 Salvi
 Di Salvo

Altri progetti